На Евровидении 1998 Ирландию представила певица Дон Мартин с песней . Ирландия заняла 9 место с 64 баллами. Максимальное количество баллов (12) сама Ирландия присудила Мальте.

Выставленные очки Ирландии другими странами:

Очки, выставленные Ирландией другим странам:

Примечания 

Страны на «Евровидении-1998»